Дидрогестерон — препарат для перорального применения с избирательным прогестагенным действием на слизистую оболочку матки.

Торговые наименования: Дюфастон, Duphaston.

Производитель: Solvay Pharmaceuticals B.V., Нидерланды.

Препарат быстро усваивается после приёма внутрь и наибольшей концентрации в плазме крови достигает через 2 часа. Препарат практически не нарушает функции печени, выборочно воздействуя на эндометрий, нормализуя его состояние, не нарушает менструальную функцию, не подавляет овуляцию, увеличивает возможность зачатия и предупреждает угрозу прерывания беременности. Из организма выводится через почки.

Состав 
• активное действующее вещество: дидрогестерон;

• 1 таблетка содержит 10 мг дидрогестерона;

• прочие составляющие вещества:

• лактозы моногидрат;

• метилгидроксипропилцеллюлоза;

• кукурузный крахмал;

• краситель Opadry Y-1-1000 белый;

• коллоидная безводная двуокись кремния;

• магния стеарат.

Фармакологические свойства 
Дидрогестерон представляет собой синтетический прогестаген, эффективный при приёме внутрь, который полностью обеспечивает наступление фазы секреции в эндометрии, снижая тем самым риск гиперплазии эндометрия и/или канцерогенеза, повышенный под действием эстрогена. Препарат может быть показан в случаях дефицита эндогенного прогестерона. Однако, в отличие от прогестерона, дидрогестерон не обладает анксиолитическим, нейропротекторным, седативным, токолитическим, антиальдестероновым и другими физиологическими эффектами натурального прогестерона. Дидрогестерон не обладает эстрогенной, андрогенной, термогенной, анаболической или кортикоидной активностью.

Показания к применению 
Применение дидрогестерона показано в случаях дефицита эндогенного прогестерона, который может быть в следующих состояниях,:
 эндометриоз;
 бесплодие, обусловленное лютеиновой недостаточностью;
 угрожающий или привычный аборт.
 предменструальный синдром;
 дисменорея;
 нерегулярный менструальный цикл;
 дисфункциональные маточные кровотечения.

Противопоказания 
Препарат противопоказан в следующих случаях:

 непереносимость дидрогестерона и других компонентов препарата;
 синдром Дабина — Джонсона;
 синдром Ротора.

Применение во время беременности и лактации 
Препарат может применяться во время беременности. Есть данные подтверждающие безопасность применения дидрогестерона во время беременности.

Взаимодействие и несовместимость с другими лекарственными препаратами 
Случаи несовместимости и взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны. Индукторы микросомальных ферментов печени, такие как фенобарбитал, могут ускорять метаболизм дидрогестерона и ослаблять его действие.

Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами 
Дидрогестерон не влияет на способность к вождению автомобиля и управление машинами и механизмами.

Передозировка 
До сих пор не зарегистрировано никаких сообщений о симптомах передозировки. При значительной передозировке рекомендуется промывание желудка. Специфического антидота не существует, и лечение должно быть симптоматическим.

Побочные действия 
В редких случаях возможно возникновение прорывных кровотечений, которые можно предотвратить увеличением дозы препарата. За время клинического применения дидрогестерона не было обнаружено других побочных действий, в том числе вирилизующего эффекта.

Форма выпуска 
Таблетки для приёма внутрь.
20 таблеток по 10 мг в блистере из алюминиевой фольги и ПВХ плёнки, не покрытом или покрытом ПВДХ, упакованном в картонную пачку.

Условия хранения 
В защищённом от света месте при температуре от 0 до 30 °C.
В недоступном для детей месте.

Срок годности 
Препарат стабилен в течение 5 лет после выпуска при условии его хранения при температуре от 0 до 30 °C в оригинальной и неповреждённой упаковке.

Ссылки 
 Дидрогестерон — Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента. РЛС Патент. — Инструкция, применение и формула.
 Дидрогестерон (Dydrogesterone) — Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента. РЛС Патент. — Действующее вещество.

Источники 

Эндокринология
Стероидные гормоны
Прогестогены